«Книга мёртвых» — фильм ужасов из нескольких киноновелл интернациональной команды режиссёров по мотивам рассказов Говарда Ф. Лавкрафта:
 Крысы в стенах «The Rats in the Walls» (фрагмент «Утопленница/The Drowned»)
 Холодный воздух «Cool Air» (фрагмент «Холод/The Cold»)
 Шепчущий во тьме «The Whisperer in Darkness» (фрагмент «Шорохи/Whispers»).
Фильм разрешён для показа зрителям старше 16 лет.

Сюжет

Пролог. «Библиотека/Library» 
Режиссёр Брайан Юзна.

Писатель Лавкрафт, перенесённый авторами картины в Нью-Йорк 1932 года, попадает в общину странных монахов — хранителей «Некрономикона — Книги мертвых». Обманув «братьев», он находит желанный манускрипт и приступает к чтению… Следующие фрагменты фильма — это рассказы, сочинённые им под воздействием описанного в древней книге.

Фрагмент 1. «Утопленница/The Drowned» 
Режиссёр Кристоф Ган, 27 минут

Эдвард, последний из рода де Лапор, приезжает в родовой замок, чтобы принять наследство. Невзирая на предупреждение о страшных событиях, случившихся здесь, он остаётся на ночь и узнаёт о трагедии своего дяди — Джеффри и его утонувшей супруги, тётушки Эммы.

Фрагмент 2. «Холод/The Cold» 
Режиссёр Сюсукэ Канэко, 24 минуты

Сосед Эмили умудряется в дикую жару, которая охватила весь Бостон, поддерживать прохладу. Причину этого, равно как и таинственное исчезновение отчима-насильника Эмили, героиня скоро узнаёт.

Фрагмент 3. «Шорохи/Whispers» 
Режиссёр Брайан Юзна, 25 минут

Полицейская Сара вместе со своим напарником Полом попадает в аварию. Она спасается, но попадает к парочке каннибалов. В забытье ей снится страшный сон, что её туловище расчленяют на мясо. Пробуждение будет ещё ужаснее…

Эпилог 
Режиссёр Брайан Юзна.

По прочтении последнего отрывка из книги Лавкрафт захвачен врасплох одним из «братьев». Завязывается борьба, в ходе которой монах раскрывает свою истинную сущность, превращаясь в монстра, и открывается портал в иной мир. В ходе борьбы Лавкрафту удается уничтожить чудовище, «скормив» его другой твари, прилетевшей из портала. Насытившись, она улетает обратно и портал закрывается. Писатель сбегает из общины, садится в кэб и уезжает. В этой последней сцене видно, что он захватил с собой «Некрономикон».

Актёры 
 Джеффри Комбс — Лавкрафт
 Ричард Линч — Джетро Де Лапор
 Брюс Пейн — Эдвард де Лапор
 Мария Форд — Клара
 Белинда Бауэр — Нэнси Голмор
 Дэвид Уорнер — доктор Мэдден
 Милли Перкинс — Лена
 Сигни Коулман — Сара
 Обба Бабатунде — Пол
 Деннис Кристофер — Дэйл
 Дон Кэлфа — мистер Бенедикт
 Брайан Юзна — кэбман

Творческий коллектив 
 Режиссёры: Брайан Юзна, Кристоф Ган, Сюсукэ Канэко
 Продюсеры: Самуэл Хадида, Брайан Юзна
 Сценаристы: Брент Фридман, Кристоф Ган, Кадзунори Ито
 Оператор: Рас Брандт, Джерри Лавли
 Монтаж: Кристофер Рот, Кит Саутер
 Художник-постановщик: Энтони Тремблей
 Художник по гриму: Лиза Буоно
 Спецэффекты: Энтони С. Ферранте, Томас Рейнон, Джон Вулич, Скриминг Мэд Джордж

Съёмки 
 Японский режиссёр Сюсукэ Канэко во время съёмок совсем не разговаривал по-английски.
 Другой режиссёр ленты, Брайан Юзна, снялся в прологе картины в роли кэбмана.
 Для французского режиссёра Кристофа Гана это был дебют в большом кино в качестве постановщика.

Призы 
 1994 год — приз Международного кинофестиваля фантастических фильмов в Риме «Фантастфестиваль» (Mostra Internazionale del Film de Fantascienza e del Fantastico di Roma) — приз за лучшие спецэффекты
 1994 год — приз Международного кинофестиваля фантастических фильмов в Португалии «Фантаспорто» — приз за лучшие спецэффекты

Литература 
 С. Барканов, А. Гуров, А. Власенко, В. Терёхин. Ужас. Аннотированный каталог фильмов ужасов и мистики. — М.: Интех, 1994. — ISBN 5-8095-0004-8

Ссылки 
 
 
Рецензии
 
 
 
 

Фильмы о серийных убийцах
Фильмы ужасов 1993 года
Фильмы ужасов США
Экранизации литературных произведений фантастики
Экранизации произведений Говарда Филлипса Лавкрафта
Фильмы Сюсукэ Канэко
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1993 года
Киноальманахи